Les Premières Images chrétiennes : du symbole à l'icône est un traité d'iconologie paléochrétienne de l'écrivain Frédérick Tristan (Prix Goncourt 1983) publié en 1996. L'étude recouvre en particulier la période des catacombes romaines (). Il y est montré qu'en cette première période, le sens de la Croix (tav hébreu, tau grec) s'orientait à partir du concept de Gloire (kabod) et de résurrection. Ce n'est qu'au moment où le Christ fut représenté crucifié (Rabula, ) que la signification de la Croix se transforma.

L'auteur fut professeur d'iconologie à l'ICART (Paris) de 1983 à 2001.

Essai français paru en 1996